1st Armoured Division bezeichnet folgende militärische Formationen:
 1st Armoured Division (Vereinigtes Königreich), eine Panzerdivision des Vereinigten Königreichs
 1st Armoured Division (Australien), eine Panzerdivision Australiens
 5th Canadian Armoured Division, eine ursprünglich als 1st Canadian Armoured Division aufgestellte Panzerdivision